Клисурски манастир може да се отнася за:
 Клисурски манастир „Св. св. Кирил и Методий“ – действащ мъжки манастир от 12 век, във Видинска епархия, област Монтана, България;
 Клисурски манастир „Света Петка“ – действащ женски манастир от 13 век, в Софийска епархия, село Клисура, област София, България;
 Клисурски манастир „Света Богородица“ – действащ манастир в дем Костур, Гърция;
 Клисурски манастир, или манастир Клисура (по-рано манастир Добраче) – действащ манастир в Златиборски окръг, Сърбия.